Hindu kan syfta på:

 Hindu – en person tillhörande religionen hinduism
 Hindū – persiskt ord för folket som bor bortom floden Indus

Geografi 
 Hindu, Dagö – en by i Dagö kommun på ön Dagö, Estland
 Hindu, Ösel – en by i norra Ösels kommun på ön Ösel, Estland
 Sõrve-Hindu – en by i södra Ösels kommun på Svorbehalvön på Ösel, Estland. Byn kallades före kommunreformen 2017 Hindu.
 Hindu, Kalifornien – en övergiven bosättning i Plumas County, Kalifornien, USA

Se även
 Hindukush – ett bergssystem i Centralasien, Afghanistan och Pakistan